Алесса́ндра Роса́льдо (), урождённая — Алехандра Са́нчес Барре́ро (; 11 сентября 1971, Мехико, Мексика) — мексиканская актриса, певица, танцовщица и телеведущая.

Биография 
Родилась 11 сентября 1971 года в Мехико.

Музыкальная карьера 
С 1984 по 1990 год — выступала в хоре и снималась в рекламе, с 1989 по 1992 год организовала турне по странам Латинской Америки, вместе с Лусеро и рэп-группой Кало. В 1990 году в возрасте 19-ти лет в аэропорту встретила композитора Чачо Гайтана, который стал её близким другом и коллегой, чуть позже Чачо, она сама и Мигель Бласко создали музыкальную группу — Sentidos Opuestos. Будучи певицей, продала более 4 млн своих музыкальных записей по миру.

Теле- и кинокарьера 
Как актриса, она играла главные и второстепенные роли в мексиканских мыльных операх.

В 2006 году она получила премию «Televisa Network», позже снималась в «».

Личная жизнь 
Алессандра Росальдо была замужем дважды:
 Первым гражданским супругом актрисы был партнёр по телесериалу Страсти по Саломее Эрнесто Д'Алессио, спустя полгода после помолвки, в 2005 году, пара рассталась.
 7 июля 2012 года официально вышла замуж за актёра Эухенио Дербеса, с которым она встречалась 6 лет до их свадьбы. Алессандра подарила своему супругу дочь — Айтану Дербес (род.04.08.2014).

Актёрская карьера 
Снялась в 16 работах в кино, среди которых присутствуют и телесериалы.
 2001-02 — Телесериал Страсти по Саломее — Карла.
 2013 — фильм Инструкции не предлагаются — Рене.
 2015 — фильм Жизнь робота — Васкес.
 до 2009 — телепередача Улица Сезам — Але.
 2005 — участница шоу Танец мечты (победа).

Награды и премии 
Алессандра Росальдо была 6 раз номинирована на премии: Bravo, Diosa de Plata, Lo Nuestro и TVyNovelas, из которых 4 раза она победила (кроме премии Diosa de Plata).

Примечания

Ссылки 
 
 Подробная биография на сайте Musica.com.
 Досье с фильмографией на сайте КиноПоиск

Лауреаты премии Bravo
Лауреаты премии Lo Nuestro
Актёры и актрисы — лауреаты премии TVyNovelas (Мексика)